Mojah steht für
 
 Fantan Mojah, ein jamaikanischer Roots-Reggae-Sänger 
 Mojah (Einheit), ein altes Maß in Burma